Громов, Артём:
 Громов, Артём Валерьевич (род. 1976) — начальник ЦСКА, полковник.
 Громов, Артём Игоревич (род. 1990) — украинский футболист.